Emballotheca är ett släkte av mossdjur. Emballotheca ingår i familjen Parmulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Emballotheca